Formowanie może mieć następujące znaczenia szczegółowe:
 formowanie wtryskowe – termin z zakresu obróbki tworzyw sztucznych,
 formowanie jednostki – termin z zakresu wojskowości,
 formowanie stanowiska archeologicznego.